

Населені пункти та їхні частини
 Ґрушка — село в гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрушка — село в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрушка — село в гміні Плосьниця Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрушка — частина села Олексув у гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрушка — частина села Гузелі (Гузеле) в гміні Лісько Ліського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Грушка

Примітки